Datastream steht für

 Thomson Datastream, einer Marke von Thomson Reuters
 Datastream, ein ehemaliges Unternehmen, das von Infor Global Solutions aufgekauft wurde

Siehe auch:
 Data Stream